Personatges:
 Bryan Singer (Nova York, 1965), director i productor de cinema estatunidenc 
 Edmund Singer (Totis, 1832 - Stuttgart, 1912), violinista hongarès 
 Eric Singer (Cleveland, Ohio, Estats Units d'Amèrica, 12 de maig de 1958), bateria conegut pel seu treball en el grup de hard rock Kiss 
 Isaac Singer (Pittstown, Nova York, 1811 - Paignton, Devon, 1875), inventor nord-americà, actor i empresari que realitzà millores en el disseny de la màquina de cosir 
 Isaac Bashevis Singer (Leoncin, Imperi Rus, 1904 - Miami, 1991), escriptor estatunidenc d'origen polonès, guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1978 
 Isadore Singer (Detroit, 1924), matemàtic estatunidenc 
 John Singer Sargent (1856 - 1925), artista nord-americà considerat el pintor de retrats de la seva generació 
 Marc Singer (Vancouver, 1948), actor canadenc, conegut principalment pel seu paper a la sèrie dels anys vuitanta V 
 Otto Singer (Sora, Saxònia, 1833 - Nova York, USA, 1894), pianista alemany 
 Otto Singer (violinista) (Dresden, Saxònia, 1863 - Leipzig, 1931), violinista alemany fill de l'anterior.
 Peter Singer (Melbourne, Austràlia, 1946), filòsof utilitarista 
 Rolf Singer (1906 – 1994), micòleg d'origen alemany 
 Teresina Singer (Olomouc, Moràvia, 1853 - ?), soprano txeca

 Economia:
 Singer Corporation, empresa fabricant de màquines de cosir